Sezóna 2013/2014 byla 66. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým ERC Ingolstadt.

Tabulka Základní části

Play off

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013